

Черрівілл — місто, штат Північна Кароліна
 Черрівілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія